Le  Bataillon de police ( ) était une formation de la police de l'ordre sous le Troisième Reich. Pendant la Guerre Germano-Soviétique de  à , le bataillon a été déployé dans les zones occupées de l'Union soviétique, dans le cadre des forces de sécurité de l'Allemagne nazie chargées de « combattre les bandits ». Aux côtés d'autres unités de la Schutzstaffel () et de la police, le bataillon a participé à la Shoah et s'est rendu responsable de crimes contre l'humanité à grande échelle visant les populations civiles.

Contexte et formation 
La police de l'ordre allemande est un instrument clé de l'appareil de sécurité de l'Allemagne nazie . Dans la période d'avant-guerre, Heinrich Himmler, le chef de la , et Kurt Daluege, chef de la police de l'ordre, coopèrent pour transformer les forces de police de la République de Weimar en formations militaires prêtes à servir les objectifs de conquête et d’annihilation raciale du régime. Les unités de police participent (notamment) à l'annexion de l'Autriche et à l'occupation de la Tchécoslovaquie. Les troupes policières sont en premier temps constituées en formations de la taille de bataillons pour l'invasion de la Pologne, où elles sont déployées à des fins de sécurité et de maintien de l'ordre, participant également à des exécutions et à des déportations massives.

Vingt-trois bataillons de la police de l'ordre participent à l'invasion de l'Union soviétique en  lors de l'opération Barbarossa. Deux bataillons sont affectés pour soutenir les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort mobiles de la , et l'Organisation Todt, le groupe de construction militaire. Les buts des bataillons de police sont de sécuriser l'arrière en éliminant les restes des forces ennemies, en gardant les prisonniers de guerre et en protégeant les lignes de communication et les installations industrielles capturées. Leurs instructions comprennent également, comme l'a déclaré Kurt Daluege, le « combat des éléments criminels, avant tout des éléments politiques ». Composé d'environ  hommes, le bataillon est levé à partir de recrues mobilisées des groupes d'âge de  à . Ils sont commandés par des professionnels de la police de carrière, imprégnés de l'idéologie nazie, poussés par l'antisémitisme et l'antibolchevisme.

Historique des opérations 
En , le  Bataillon de police est caserné à Lublin, en Pologne occupée, où ses fonctions consiste à tirer sur des prisonniers de guerre soviétiques identifiés comme officiers politiques de l'Armée rouge et des juifs. Le bataillon abbat des milliers de prisonniers. Pour exemple, entre le  et le , l'unité tue plus de  personnes au Stalag 359B. En , un officier subalterne, le lieutenant  refuse d'exécuter un ordre de tirer sur plus de  prisonniers pour des motifs juridiques et éthiques. Il a été relaxé et finalement condamné en vertu de la loi nazie pour « atteinte au moral militaire ». Le bataillon quitte Lublin le .

Au cours de l'été , le bataillon fait partie du  Régiment de police formé dans l'Union soviétique occupée pour les fonctions de Bandenbekämpfung (« combat de bandits »). Il participe au massacre des juifs qui vivaient dans le Ghetto de Kożangródek (aujourd'hui Kažan-Haradok en Biélorussie ) les  et . Parmi les auteurs de ces crimes figure des membres de la  Compagnie du bataillon, aux côtés de la  Compagnie du  Bataillon de police. Plus de  juifs, dont des femmes et des enfants, sont assassinés. Il n'y a qu'un seul survivant. C'est également le  que le personnel des mêmes unités apporte son soutien aux troupes de la  et aux forces de police pour liquider le Ghetto de Łachwa.

Entre le  et le , le  Bataillon de police participe à la liquidation du Ghetto de Pinsk (en Biélorussie). Environ  habitants sont assassinés, abattus soit dans le ghetto, soit dans des fosses préparées.

Conséquences 
La police de l'ordre dans son ensemble n'est pas déclarée organisation criminelle par les Alliés, contrairement à la , et ses membres ont pu réintégrer la société sans être inquiétés, nombre d'entre eux reprenant leur carrière dans la police Autrichienne et en Allemagne de l'Ouest. Six membres du  Bataillon de police sont  jugés dans les années  en Allemagne de l'Ouest pour les meurtres commis à Pinsk et Stolin. Ils sont condamnés à de courtes peines de prison .

Références

Bibliographie

Lectures complémentaires 
 
 
 

Shoah en Ukraine
Unité militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale
Répression politique et extermination sous le Troisième Reich